«Остров»:
 Остров (фильм, 1980) (The Island) — производство США, режиссёр Майкл Ритчи.
 Остров (фильм, 1986) (Un'isola) — производство Италия, режиссёр Карло Лидзани, в главной роли Массимо Гини.
 Остров (фильм, 1987) (L'Île) — производство Франция, телефильм Франсуа Летерье, экранизация романа Робера Мерля.
 Остров (фильм, 1989) — производство Россия, режиссёр Леонид Квинихидзе
 Остров (фильм, 1992) — производство Казахстан, Таджикистан, режиссёр Бако Садыков, с Софико Чиаурели
 Остров (фильм, 2000) (Seom или The Isle) — производство Южная Корея, режиссёр Ким Ки Дук.
 Остров (фильм, 2005) (The Island) — производство США, режиссёр Майкл Бэй.
 Остров (фильм, 2006) — производство Россия, режиссёр Павел Лунгин.